Lewitt ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Lewitt (auch Jan Le Witt; 1907–1991), polnisch-britischer Grafiker, Maler und Designer
 Moritz Lewitt (1863–1936), deutscher Schachspieler und -komponist
 Paul Lewitt (1895–1983), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Sol LeWitt (1928–2007), amerikanischer Künstler

Siehe auch:
 Lewit
 Lewitt-Him, Designpartnerschaft von Jan Lewitt und George Him
 Levitt